Ива́н Полива́нов:

 Поливанов, Иван Гаврилович (1799—1868) — артиллерийский поручик, участник русско-турецкой войны, автор записок.
 Поливанов, Иван Игнатьевич (1740—1786) — российский государственный деятель, генерал-поручик, первый саратовский губернатор (1781—1786).
 Поливанов, Иван Петрович (1773—1848) — русский сенатор, тайный советник.
 Поливанов, Иван Юрьевич (1798(99)—1826) — отставной полковник л.-гв. Кавалергардского полка, декабрист. Примечания